Het ATP-toernooi van Rotterdam 2009 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2009) werd van 9 tot en met 15 februari 2009 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De Franse titelverdediger Michaël Llodra versloeg in de eerste ronde de Kroaat Ivo Karlović, maar ging in de 2e ronde onderuit tegen zijn landgenoot Gaël Monfils.

De nummer 1 van de plaatsingslijst, Rafael Nadal, won zijn openingswedstrijd van Simone Bolelli en versloeg daarna Grigor Dimitrov. In de kwartfinale rekende Nadal in een driesetter af met Jo-Wilfried Tsonga om vervolgens in de halve finale Gaël Monfils te verslaan. De finale tussen Rafael Nadal en Andy Murray werd in drie sets gewonnen door de Brit Murray. Murray won de derde set met 6-0, Nadal ondervond hinder van zijn rechterknie.

De op voorhand als achtste geplaatste Robin Söderling meldde zich voor aanvang van het toernooi af, hij ondervond te veel hinder van een rugblessure opgelopen tijdens de Australian Open 2009. Marc Gicquel trad daardoor als lucky loser het hoofdtoernooi binnen. Gicquel drong door tot de kwarftinale, maar verloor hierin van de nummer twee van de plaatsingslijst, Andy Murray.

Het toernooi van 2009 trok 107.080 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2009